Baldenweg ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Baldenweg (* 1979), schweizerisch-australischer Filmmusik-Komponist
 Lionel Vincent Baldenweg (* 1977), australischer Filmmusik-Produzent
 Marie-Claire Baldenweg (* 1954), Schweizer Kunstmalerin
 Nora Baldenweg (* 1981), schweizerisch-australische Musikproduzentin, Songwriterin, Musikerin und Modejournalistin
 Pfuri Baldenweg (* 1946), australischer Musiker und Mundharmonika-Spieler Schweizer Abstammung